Laguna Beach kan henvise til følgende:

Geografi
 Laguna Beach, Californien - en by i Orange County, Californien
 Laguna Beach, Florida - en by i Bay County, Florida
 Laguna Beach, Missouri - et område i Missouri

Andet
 Laguna Beach: The Real Orange County - en amerikansk tv-serie